Футбольный клуб «Никарс» (латыш. Futbola klubs «Nikars») — мини-футбольный клуб из Риги, девятикратный чемпион Латвии. ФК «Никарс» был основан в 2002 году по инициативе нынешнего президента клуба Раймонда Валтса и его брата Гунтиса Валтса. С момента основания до сезона 2005/2006 «Никарс» играл в региональных и любительских лигах Латвии по мини-футболу. В сезоне 2005/2006 команда впервые приняла участие в Высшей лиге Чемпионата Латвии по мини-футболу (футзалу), а уже в сезоне 2006/2007 клуб праздновал успех, заняв первое место в Чемпионате Латвии. В последующие сезоны удача не покидала клуб, и ФК «Никарс» выиграл девять первенств подряд и три кубка Латвии, оставаясь на данный момент действующим чемпионом Латвии. Все 9 лет ФК «Никарс» участвовал в Кубке УЕФА по мини-футболу (футзалу), за это время команда 4 раза выходила в Элитный раунд (топ 16). В сезоне 2016/2017 года клуб установил личный рекорд, поднявшись на 10 позицию в рейтинге УЕФА.

В 2013 году ФК «Никарс» создал собственную школу футзала для детей.

Текущий состав 
По состоянию на 29 июня 2016 года

Руководство и персонал 
По состоянию на 29 июня 2016

Бомбардиры (с 2015 года) 
Ниже представлен список лучших бомбардиров команды. Так как точные данные об индивидуальных успехах игроков до 2015 года отсутствуют, список был составлен на основании голов игроков после начала 2015 года.

Полужирным выделены игроки, продолжающие выступление за клуб.

По состоянию на 15 июля 2016 года
{| class="wikitable sortable" style=text-align:center;width:90%
|-
!width=30|#
!width=150|Игрок
!width=100|Голы
|-
|1||style="text-align:left;"| Максим Сень||91
|-
|2||style="text-align:left;"| Гиорги Диаквинишвили||52
|-
|3||style="text-align:left;" | Андрей Алексеев||51|-
|4||style="text-align:left;"| Артем Колесников||37|-
|5||style="text-align:left;"| Янис Пастарс||36|-
|6||style="text-align:left;"| Герман Матюшенко||23|-
|7||style="text-align:left;" | Дмитрий Забаровский||22|-
|8||style="text-align:left;"| Матисс Бабрис||22|-
|9||style="text-align:left;"| Константин Забаровский||17|-
|10||style="text-align:left;" | Артур Ерофеев||14|}

 Достижения Чемпионат Латвии  Обладатель (11 раз): 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018Кубок Латвии  Обладатель (2 раза): 2013, 2015.
  Финалист (1 раз): 2014.Суперкубок Латвии  Обладатель (3 раза): 2013, 2014, 2015.Futsal Kobe Festa'''

  Обладатель (3 раза): 2014, 2015, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Риги